Livius steht für:
 eine Gattung der Finsterspinnen (Amaurobiidae), siehe Livius (Gattung)
 (13772) Livius, Asteroid des Hauptgürtels
 Livius.org, eine Website zum Thema Altertum

Personen:
 eine römische Plebejerfamilie, siehe Livier, und deren Angehörige, darunter:
 Titus Livius, römischer Geschichtsschreiber
 Livius Andronicus, römischer Dichter
sowie
 Gaius Livius Drusus (Konsul), römischer Politiker
 Marcus Livius Menander, antiker römischer Goldschmied

Siehe auch:
 Liviu, ein rumänischer männlicher Vorname, zu den Namensträgern dort